Příjmení Tovačovský z Cimburka nosí více různých osobností:

 Ctibor Tovačovský z Cimburka (asi 1438–1494) – moravský šlechtic, právník a politik;
 Jan Tovačovský z Cimburka – moravský šlechtic a zemský hejtman,
 Tovačovští z Cimburka – moravský šlechtický rod.